Dejmaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dejmaniwka (Pyrjatyn), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn
 Dejmaniwka (Sribne), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne